Puntang (Ulu Musi), een plaats in Indonesië
Puntang (Losarang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing